Harbarth ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Harbarth (* 1962), deutscher Botaniker
 Stephan Harbarth (* 1971), deutscher Verfassungsrichter, ehemaliger Politiker (CDU) und Rechtsanwalt

Siehe auch:

 Harbart